51-й чемпионат мира по лыжным видам спорта () прошёл с 22 февраля по 5 марта 2017 года в финском Лахти. Чемпионат мира состоялся в этом городе уже в 7-й раз после 1926, 1938, 1958, 1978, 1989 и 2001 годов.

По сообщениям организаторов соревнования, чемпионат привлёк меньшее количество болельщиков, чем планировалось: из 250 тысяч было реализовано лишь 180 тысяч билетов.

Выбор места проведения 
Первоначально на проведение чемпионата мира подали заявки четыре города — Оберстдорф, Планица, Лахти и Закопане. По общему числу голосов победителем голосования стал финский город Лахти.

В рамках конгресса FIS 31 мая 2012 года в Республике Корея, проведение чемпионата мира было присуждено городу Лахти.

Голосование

Медальный зачёт 
{| 
|-
| 1 ||align=left|  || 7 || 6 || 5 || 18
|-
| 2 ||align=left|  || 6 || 3 || 2 || 11
|-
| 3 ||align=left|  || 2 || 4 || 0 || 6
|-
| 4 ||align=left|  || 2 || 1 || 2 || 5
|-
| 5 ||align=left|  || 1 || 1 || 3 || 5
|-
| 6 ||align=left|  || 1 || 1 ||0 || 2
|-
| 7 ||align=left|  || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 8 ||align=left|  || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 9 ||align=left|  || 0 || 2 || 3 || 5
|-
| 10 ||align=left|  || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 11 ||align=left|  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
| 12 ||align=left|  || 0 || 0 || 1 || '1
|-
! colspan=2 | Всего || 21 || 21 || 21 || 63
|}

 Медалисты 

 Лыжные гонки 

 Мужчины 

 Лыжное двоеборье 

 Женщины 

 Расписание чемпионата Время местное (UTC+2)

Лыжные гонки

Лыжное двоеборье

Прыжки с трамплина

Примечания

Ссылки 
 Lahti 2017

2017
Лыжный спорт
Лыжный спорт
Лыжный спорт
Чемпионаты мира в 2017 году
Международные спортивные соревнования в Лахти